João IV da Trebizonda foi um imperador do Império de Trebizonda que reinou entre 1429 e 1459. Foi antecedido no trono por Aleixo IV da Trebizonda, e sucedido por Davi da Trebizonda.

Fontes 
  W. Miller, Trebizond: The Last Greek Empire of the Byzantine Era, Chicago, 1926.

Imperadores de Trebizonda